Dust kan syfta på:

Svenska 
 Dust (tornerspel)
 Vill du våga en dust?, även kallad Dusten, en gammal nykterhetsvisa

Engelska 
 Dust (musikgrupp) – en amerikansk tidig hårdrockgrupp
 Dust 514 – ett datorspel inom genren MMOFPS
 Dust: A Tale of the Wired West – ett amerikanskt datorspel tillverkat för PC och Macintosh från 1995
 Dust Bowl – en krisperiod på 30-talet i en del av USA